Новопилиповский сельский совет () — входит в состав
Мелитопольского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Новопилиповка
.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Новопилиповка 
 с. Оленовка 
 пос. Сосновка 
 с. Тихоновка

Примечания